Бабанское () — село,
Челно-Федоровский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321387202. Население по переписи 2001 года составляло 4 человека.

Географическое положение 
Село Бабанское примыкает к селу Клименки, в 0,5 км от села Челно-Федоровка.

Село состоит из 4-х частей, разнесённых на расстояние до 1 км.

Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Есть на карте 1869 года как хутора Бабанские

Примечания